

Geografia 
 Sotherton – villaggio disperso e parrocchia civile della contea inglese di Suffolk

Persone 
 Kelly Sotherton – ex multiplista, lunghista e velocista britannica
 Nicholas Sotherton – politico britannico
 Thomas Sotherton – politico britannico